Freimut Börngen, född 17 oktober 1930, död 19 juni 2021 var en tysk astronom.

Minor Planet Center listar honom som F. Borngen och som upptäckare av 538 asteroider mellan 1961 och 1995.

Många av asteroiderna upptäckte han tillsammans med L. D. Schmadel.

Asteroiden 3859 Börngen är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av F Börngen

Referenser 

Tyska astronomer
Astronomer under 1900-talet
Födda 1930
Avlidna 2021
Män